Эскортные корабли (нихонго-но-намаэ) типа «Эторофу» (択捉型海防艦 — Эторофугата кайбо:кан) — тип японских эскортных кораблей. Вместе с предшествующим типом «Симусю» были также известны как кайбоканы типа A.

Строительство 

Заказаны в 1941 году по пятой программе замены флота. Представляли собой улучшенный тип «Симусю» с более мощным противолодочным вооружением и форштевнем другой формы. В 1942—1944 годах на верфях Токио, Иокогамы,Тамано и Сакурадзимы было построено 14 кораблей этого типа. 
Развитием проекта стали эскортные корабли типа «Микура».

История службы 

Корабли этого типа использовались для эскортирования войсковых транспортов и патрульной службы. В 1943 году прошли модернизацию аналогичную проведённой на типе «Симусю» — с заменой 2 спаренных зенитных автоматов на 5 строенных (на «Мандзю» 5 строенных, 2 спаренных и 2 одиночных), установкой 76-мм бомбомёта и увеличением боекомплекта глубинных бомб до 60 (за счёт снятия трального оборудования). На часть кораблей в 1943-1944 годах были установлены РЛС обнаружения воздушных целей Тип 22 и Тип 13 и гидролокатор Тип 93.

Восемь кораблей погибли в ходе войны, два были переданы Китаю по репарациям(прослужили до 1960-х), ещё четыре пошли на слом после войны.

Представители

Литература 
 Worth, Richard, Fleets of World War II, Da Capo Press (2001), ISBN 0-306-81116-2

Примечания 

Военно-морской флот Японской империи